Selagia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Selagia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mott
Selagia